{{Ficha de taxón
| name = Neobuxbaumia euphorbioides
| image = Neobuxbaumia euphorbioides.jpg
| image_caption = 
| status = VU
| status_ref = <ref>Gómez-Hinostrosa, C. & Hernández, H.M. 2013. [http://www.iucnredlist.org/details/151979/0 Neobuxbaumia euphorbioides]. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3.  Downloaded on 15 March 2015.</ref>
| regnum = Plantae
| subregnum = Tracheobionta
| divisio = Magnoliophyta
| classis = Magnoliopsida
| subclassis = Caryophyllidae
| ordo = Caryophyllales
| familia = Cactaceae
| subfamilia = Cactoideae
| tribus = Pachycereeae
| genus = Neobuxbaumia
| species = N. euphorbioides| binomial = Neobuxbaumia euphorbioides| binomial_authority = (Haw.) Buxbaum ex Bravo
| range_map = Neobuxbaumia euphorbioides range.svg
}}Neobuxbaumia euphorbioides (Haw.) Buxbaum ex Bravo es una especie de planta fanerógama de la familia Cactaceae.

Distribución
Es endémica de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz en México. Es una especie inusual en las colecciones.

DescripciónNeobuxbaumia euphorbioides crece raramente ramificada con tallos verdes que alcanzan de 3-5 metros de altura y diámetros de 10 a 11 centímetros. Los 8 a 10 sorprendentes costillas están considerablemente corrugadas. Las espinas son rectas y de otra manera es más o menos horizontal sólo en el florete. La única y fuerte espina central es de color marrón oscuro y tiene 3 cm de largo. Las 7-9 espinas radiales son rectas, de color gris claro con una punta más oscura de 5 a 12 milímetros de largo. Las flores son acampanadas y estrechas y aparecen más numerosas en las cercanías de las puntas de los brotes. Estas son de color rosa rojizo, de 5 a 8 cm de largo y pueden alcanzar un diámetro de 7 cm. Su pericarpo y el tubo de la flor están cubiertas de pequeñas protuberancias con glándulas de néctar y pequeñas escalas. Los verdes frutos son de 8 cm de largo.
 Taxonomía Neobuxbaumia euphorbioides fue descrita por (Haw.) Buxbaum ex Bravo y publicado en Cactus (Paris) no. 40: 52. 1954 
EtimologíaNeobuxbaumia: nombre genérico que es otorgado en honor de Franz Buxbaum, lleva el prefijo neo = "nuevo" para distinguirlo de Buxbaumia un género de musgos.euphorbioides: epíteto latíno compuesto que significa "similar a Euphorbia"
SinonimiaCereus euphorbioidesCactus euphorbioidesPilocereus euphorbioidesCephalocereus euphorbioidesLemaireocereus euphorbioidesCarnegiea euphorbioidesRooksbya euphorbioides''

Referencias

Enlaces externos

https://web.archive.org/web/20100104083904/http://cactiguide.com/cactus/?genus=Neobuxbaumia&species=euphorbioides

euphorbioides
Flora de México
Plantas descritas en 1954 
Plantas descritas por Haworth
Plantas descritas por Buxbaum 
Plantas descritas por Bravo